Castiglioni ima više značenja:
 Castiglioni, Ancona
 Castiglioni, Firenze
 Castiglioni, Perugia
 Castiglioni, Siena
 Castiglioni, Terni